Capão da Canoa kan syfta på följande platser:

Brasilien 

 Capão da Canoa (ort), Rio Grande do Sul, 
 Capão da Canoa (kommun), Rio Grande do Sul, 

Robotskapade Brasilienförgreningar